

Nom de famille 

 Bernard Wallet (1946-), éditeur français ;
 Henri Wallet (1850-1926), militaire puis dirigeant sportif français ;
 Jean Wallet (1930-2012), organiste, improvisateur et professeur d'orgue français ;
 Robert Wallet, joueur de tennis français ;
 Urbain Wallet (1899-1973), footballeur français ;
 Taf Wallet (1902-2001), peintre et graveur belge.

Commerce électronique 
 Apple Wallet, une application mobile incluse dans le système iOS d'Apple ;
 Google Wallet, ancien nom de Google Pay Send, un service de paiement de personne à personne développé par Google ;
 , ancien nom de , un service de paiement mobile et de portefeuille numérique développé par Microsoft ;
 , un service en ligne avec ou sans dispositif physique associé qui permet le paiement chez un commerçant en ligne ou physique.

Livres 
  contes de Ernest Bramah de 1900 ;
  de , deux volumes, de 1913.

Films et séries 

 , film britannique de Morton M. Lewis, 1952 ;
 The Wallet, épisode de la série télévisée américaine , 1974 ;
 The Wallet, épisode de la série télévisée américaine Seinfeld, 1992.

Musique 
  un groupe de Minneapolis-Saint Paul des années 80 ;
 "Wallet", titre de l'album  du groupe Plaid ;
 "Wallet", titre de l'album  de Regina Spektor.

Médecine 
 Wallet sciatica (syndrome du piriforme), désigne une souffrance du muscle piriforme autour du nerf sciatique.